Гертруда Гогенбергская (; , Дайлинген, графство Гогенберг — , Вена, герцогство Австрия) — дочь Буркхарда V, графа Гогенбергского из древнего рода Гогенбергов (ветви Гогенцоллернов)  — в замужестве королева Германии.

Биография 
Гертруда Гогенбергская родилась в 1225 году в Дайлингене, в графстве Гогенберг в семье графа Буркхарда V Гогенбергского и Мехтильды Тюбингенской.

В 1245 году (по другой версии около 1253 года) в Эльзасе она была выдана замуж за графа Рудольфа фон Габсбурга, сына графа Альбрехта IV фон Габсбурга и графини Гайльвиги фон Кибург. В течение последующих двадцати лет, Гертруда прекрасно справлялась с обязанностями хозяйки графства.

29 сентября (по другой версии 1 октября) 1273 года во Франкфурте-на-Майне её муж, граф Рудольф IV фон Габсбург, единогласно был избран королём Германии. Его избрание во многом состоялось благодаря усилиям двоюродного брата Гертруды, бургграфа Фридриха III Нюрнбергского. Габсбурги в итоге выкупили наследственные права и на земли и на титул последних Гогенбергов. После коронации её мужа под именем Рудольфа I в Ахене 24 октября 1273 года, Гертруда стала королевой Германии и взяла себе новое имя Анна. Она была супругой короля Германии в течение восьми лет.

Гертруда Гогенбергская умерла в Вене, в герцогстве Австрия в начале 1281 года. Она была похоронена в гробнице в кафедральном соборе Базеля рядом с гробницей своего младшего сына Карла, умершего во младенчестве. После трёхлетнего вдовства, Рудольф I женился снова на Изабелле Бургундской.

Семья 
В семье Гертруды Гогенбергской и Рудольфа I Австрийского родились десять детей, шесть девочек и четыре мальчика.
 Матильда (1251/1253—1304), вышла замуж за герцога Людвига II Баварского.
 Альбрехт (1255—1308), герцог Австрийский и Штирийский.
  (1256—1282), вышла замуж за герцога Оттона III Баварского.
  (1257—1322), вышла замуж за герцога Альберта II Саксонского.
  (ум. 1285/1286), вышла замуж за маркграфа Оттона VI Бранденбургского.
 Клеменция (1262—1293), вышла замуж за принца Карла Мартелла Анжуйского, претендента на престол королевства Венгрия.
 Гартманн Австрийский (1263—1281).
 Рудольф (1270—1290), герцог Австрийский и Штирийский, титулярный герцог Швабский.
 Юдита (1271—1297), вышла замуж за Вацлава II, короля Чехии.
 Карл Австрийский (ум. 1276).

Предки

Ссылки 
  
  
  
  

Гогенцоллерны
Германские королевы